Третий дивизион Королевской испанской футбольной федерации (; с июля 2022 года — Tercera Federación), также известный как Третий дивизион RFEF — образованный в 2021 году пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании после Примеры, Сегунды, Первого дивизиона RFEF и Второго дивизиона RFEF.

Ранее существовал основанный в 1929 году дивизион Терсера  (), в 1977—2021 годах являлся четвёртым по уровню дивизионом, в 1929—1977 годах — третьим

Список групп 

 Группа 1 — Галисия
 Группа 2 — Астурия
 Группа 3 — Кантабрия
 Группа 4 — Страна Басков
 Группа 5 — Каталония
 Группа 6 — Валенсия
 Группа 7 — Мадрид
 Группа 8 — Кастилия и Леон
 Группа 9 — Восточная Андалусия и Мелилья
 Группа 10 — Западная Андалусия и Сеута
 Группа 11 — Балеарские острова
 Группа 12 — Канарские острова
 Группа 13 — Мурсия
 Группа 14 — Эстремадура
 Группа 15 — Наварра
 Группа 16 — Риоха
 Группа 17 — Арагон
 Группа 18 — Кастилия-Ла-Манча

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика турниров 

Футбольные лиги Испании
Испания